Eutròpia fou neta de Constanci Clor i Flàvia Maximiana Teodora, filla d'Anastàsia i Optat, i germana de Dalmaci Cèsar, Juli Constantí, Annibalià, Constància i Anastàsia, i germanastre de Constantí el Gran. Es pensa que pogué ser la dona de Popili Nepocià que fou cònsol el 301, però el que si se segur és que fou la mare de l'emperador Flavi Popili Nepocià proclamat el 2 de juny del 350 i que va governar vint dies. Va morir a la repressió que va seguir a la caiguda del fill.

Familiars d'emperadors romans
Romans del segle IV
Morts a Roma